Бульотка:
 Бульотка (лампа) — вид светильника XVIII—XIX веков, представлявшего собой бронзовый канделябр с коническим абажуром, обычно зелёного цвета, который можно было перемещать вверх и вниз по вертикальному стержню.
 Бульотка (самовар) — сосуд для кипятка, предназначенный для сервировки чайного стола.